Matte kan syfta på:

 Matte – skolämnet matematik, se matematikundervisning
 Matte painting–konsten att skapa detaljerade bakgrunder på konstgjord väg
 Matte (Bern) - del av Berns stadskärna